Mondknevel - voorwerp dat ervoor zorgt dat de drager niet kan spreken en/of zijn mond niet dicht kan doen
 Censuur (informatie) - het gebruiken van macht om informatie achter te houden en/of expressie aan banden te leggen